Benjamin Fagard est un linguiste français, né en 1977. Il est le rédacteur en chef de la revue Discours.

Biographie 
Après des études de lettres classiques, Benjamin Fagard a obtenu l'agrégation de grammaire en 2000, puis un doctorat en linguistique à l'Université Paris-Diderot sous la direction de Christiane Marchello-Nizia et Raffaele Simone sur l'étude de l'évolution sémantique des prépositions dans les langues romanes, en 2006. 

Depuis 2007, il est chargé de recherche au CNRS, au sein du laboratoire LATTICE (Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition). Il a soutenu par la suite une habilitation à diriger des recherches intitulée Pour une romanistique moderne: la microtypologie. 

Il est l'auteur de nombreux articles de linguistique, ainsi que de quelques livres dans le même domaine.

Il a été trésorier de la Société internationale de diachronie du français de 2014 à 2017. 

Il est membre d'ATTAC, ainsi que de l'association Slow Food.

Travaux 
Il est spécialisé dans l’étude de l’évolution linguistique (diachronie), en relation avec la linguistique comparative et la typologie. Ses principaux thèmes de recherche, l’espace et la grammaticalisation, l’ont amené à travailler sur l’évolution sémantique des prépositions dans les langues romanes, l’expression de la trajectoire dans les langues du monde, la grammaticalisation et ses limites, le fonctionnement et l’évolution des adverbiaux cadratifs, et enfin l’évolution des marqueurs discursifs.

Publications

Ouvrages 
 Adverbials in use: From predicative to discourse functions, avec Laure Sarda, Shirley Carter-Thomas et Michel Charolles, Presses universitaires de Louvain, 2014.
 Espace et grammaticalisation: l'évolution sémantique des prépositions dans les langues romanes, Editions universitaires européennes, 2010.
 Évolutions en français : études de linguistique diachronique, avec Sophie Prévost, Bernard Combettes et Olivier Bertrand, Peter Lang, Berne, 2008.
 Evolution sémantique des prépositions dans les langues romanes: illutrations ou contre-exemples de la primauté du spatial?, thèse de doctorat, Université Paris-Diderot, 2006.

Articles 
 Les prépositions à et de et la complémentation verbale, avec Karolina Krawczak, Langages, 2017.
 De en à dans, un simple remplacement ? Une étude diachronique, avec Bernard Combettes, Langue française, 2013.
 De ante à devant et avant : différenciation sémantique dans l'évolution des langues romanes, Langages, 2012.
 Formes et sens : de l'unicité à la variabilité, avec Dejan Stosic, Langages, 2012.
 Prépositions et locutions prépositionnelles : la question du renouvellement grammatical, Travaux de linguistique, 2012.
 Prépositions et locutions prépositionnelles : un sémantisme comparable?, Langages, 2009.
 La formation des prépositions complexes : grammaticalisation ou lexicalisation?, avec Walter de Mulder, Langue française, 2007.
 Grammaticalisation et lexicalisation : la formation d'expressions complexes, avec Sophie Prévost, Langue française, 2007.

Voir aussi 
 Synchronie et diachronie
 Typologie linguistique
 Langues romanes

Notes et références

Liens externes 
 
 Continuité pédagogique: derrière les écrans, les inégalités, par Benjamin Fagard et Marie Despelchain, sur Politis, 30 mars 2020.
 À tous ceux qui disent «sur Paris», par Jean-Marc Proust, sur slate.fr, 2 août 2017.
 Publications scientifiques, on vaut mieux que ça!, sur le site de Libération, 28 mars 2016.

Naissance en 1977
Linguiste français
Grammairien français
Chercheur au CNRS
Étudiant de l'université Paris-Diderot